Night City es una megaciudad ficticia ubicada en el estado de California, Estados Unidos, parte de la topografía imaginaria que el diseñador de juegos de rol estadounidense Mike Pondsmith usa en su serie de medios Cyberpunk. Es una ciudad autónoma ubicada en la frontera entre el norte y el sur de California, en la costa del Pacífico de América del Norte. Se considera una metrópoli multicultural moderna del siglo XXI, invadida por corporaciones, corrupción, crimen organizado y violencia de pandillas.

Night City se estableció en la cabecera de la Bahía de Coronado en 1994. Fundada por Richard Night, originalmente se conocía como Ciudad de Coronado antes de su cambio de nombre en 1998.

Visión general 
Night City tiene calles anchas y densos rascacielos urbanos que albergan a millones de residentes. Opera como una ciudad-estado, poseyendo oficialmente el título de Ciudad Libre, con Arasaka Corporation manteniendo una fuerte influencia sobre ella. La metrópoli se considera un lugar emocionante y emocionante para visitar, así como un lugar interesante y vibrante para vivir para aquellos con medios, y un infierno para los marginados de la ciudad. Su eslogan de fama mundial es "La ciudad de los sueños", originalmente cambiado de "Ciudad al borde del mañana". En 2077, Night City fue votada como el "peor lugar para vivir en Estados Unidos".

Obras desarrolladas en Night City 
 Cyberpunk (Cyberpunk 2013) (1988)
 Cyberpunk 2020 (1990)
 Cyberpunk V3.0 (2005)
 Cyberpunk Red (2020)
 Cyberpunk 2077 (2020)
 Cyberpunk 2077: Trauma Team (2020)
 Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo usa material del artículo Night City de Cyberpunk Wiki en FANDOM y se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 (Unported).

Cyberpunk 2020
California en la ficción